Ulfung ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Fredrik Ulfung (geb. 1966), schwedischer Filmproduzent
 Ragnar Ulfung (geb. 1927), schwedischer Opernsänger (Tenor)